Die Fußball-Amateurliga Rheinland 1962/63 war die 11. Saison der 1. Amateurliga, dem Vorgänger der Verbandsliga Rheinland, auch Rheinland-Liga genannt. Es war die 7. und letzte Saison, in der die Liga mit zwei Spielstaffeln Ost und West spielte. Zwischen den beiden Staffelsiegern wurde der Rheinlandmeister ermittelt.

Diese Liga stellte bis 1963 den Unterbau zur II. Division Südwest dar und war somit in der Gesamtligen-Hierarchie drittklassig. Ab der kommenden Saison wurde II. Division durch die neu geschaffene Regionalliga Süd ersetzt, die Amateurliga blieb bis zur Gründung der 2. Fußball-Bundesliga 1974 weiter drittklassig.

Abschlusstabellen 
Rheinlandmeister wurde der Sieger der Staffel Ost, der VfL Neuwied, nach einem 3:0-Sieg über West-Meister VfL Trier. Eine Aufstiegsrunde wurde in jenem Jahr nicht ausgespielt, da die bisherige II. Division durch die neu geschaffene Regionalliga Süd ersetzt wurde.

Den Abstieg in die 2. Amateurliga mussten auf Grund der Zusammenlegung der beiden Staffeln alle Vereine ab dem 7. Platz antreten. Für die nachfolgende Saison 1963/64 kam als Aufsteiger aus den 2. Amateurliga der SSV Mülheim, sowie aus der II. Division die Absteiger VfB Wissen, Germania Metternich und FV Engers 07.

Staffel Ost

Staffel West

Weblinks 
 Ehrentafel Rheinlandmeister bei D.S.F.S
 Amateurliga Rheinland 1962/63 bei f-archiv.de
 1. Amateurliga Rheinland Ost 1962/63 auf den Seiten der Agentur für Information und Statistik, abgerufen am 6. März 2022
 1. Amateurliga Rheinland West 1962/63 auf den Seiten der Agentur für Information und Statistik, abgerufen am 6. März 2022

Einzelnachweise 

Fußballsaison 1962/63
1962